Dajo steht für:
 Bud Dajo, ein aktiver Vulkan auf den Philippinen

Dajo ist der Name folgender Person:
 Mirin Dajo (1912–1948), niederländischer Unverwundbarer

Siehe auch:
 Daju